Gergely est un prénom hongrois masculin. C'est l'équivalent du français Grégoire.

Étymologie

Personnalités portant ce prénom 
 
Gergely Bárándy
Gergely Csiky
Gergely Czuczor
Gergely Farkas
Gergely Gyurta
Gergely Ivanics
Gergely Karácsony
Gergely Kiss
Gergely Kulcsár
Gergely Pongrátz
Gergely Rudolf
Gergely Siklósi
Gergely Szarka
Gergely Tapolczai

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom masculin